

Pessoas
Franz Benda
Jiří Antonín Benda
Julien Benda

Outros
734 Benda

Desambiguação